The Outsiders puede referirse a:

 The Outsiders (también conocida como Rebeldes), una novela juvenil de Susan Eloise Hinton.
 The Outsiders (titulada Rebeldes en España y algunos países de Hispanoamérica), la adaptación cinematográfica de la novela The Outsiders de Susan Eloise Hinton, dirigida por Francis Ford Coppola.
 The Outsiders, una serie de televisión de coproducción australiana-alemana que se realizó en Australia en 1976.
 «The Outsiders» («Los Marginales», en Hispanoamérica), un grupo de superhéroes dentro del universo ficticio de DC Comics.
 The Outsiders, un antiguo equipo de lucha libre conformado por Scott Hall y Kevin Nash.